HND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Haneda, Tokyo, Giappone